RZ Racing é uma equipe brasileira de automobilismo, de propriedade do ex-piloto de F1 Ricardo Zonta. Em 2009 faz sua estreia na Stock Car Brasil, após o piloto comprar a LM Racing, time em que competiu na temporada de 2008. Seus pilotos para a Stock são o próprio Zonta e Ricardo Sperafico.

Equipes de Stock Car